Чебанов — русская фамилия.

Известные носители:
 Чебанов, Анатолий Сафронович (1937—2011) — чувашский драматург, поэт, прозаик и публицист, зоотехник.
 Чебанов, Вениамин Карпович (1925—2023) — народный художник РФ (2007).